ZJI steht für:
 Flugplatz Locarno, Schweiz (IATA-Code)
 Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres der EU, siehe Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

Abkürzung